Мирошниченко — украинская фамилия. Предположительно принадлежит к древнейшему типу славянских фамилий, образованных от названия профессии. В южнорусских областях (Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону) и на востоке Украины (то есть в донском и слободском казачестве) «мирошником» называли мельника.

Известные носители 
 
 
 Мирошниченко, Анатолий Кузьмич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Мирошниченко, Артём Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.
 Мирошниченко, Борис Пантелеймонович (1911—1987) — советский дипломат.
 
 Мирошниченко, Василий Семёнович (1899 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мирошниченко, Вера Яковлевна (1906—1992) — Герой Социалистического Труда.
 
 Мирошниченко, Виктория Алексеевна (род. 1994) — российская актриса.
 
 
 
 
 Мирошниченко, Евгения Семёновна (1931—2009) — оперная певица.
 
 
 Мирошниченко, Ирина Петровна (род. 1942) — советская, российская актриса, певица.
 Мирошниченко, Константин Кириллович (1911—2000) — заслуженный строитель УССР, лауреат Ленинской премии.
 Мирошниченко, Ксения Евгеньевна (род. 1985) — российская спортсменка (кикбоксинг).
 Мирошниченко, Леонид Александрович (род. 1927) — советский и казахский геолог.
 Мирошниченко, Леонтий Трофимович (1895 — ?) — украинский советский деятель.
 Мирошниченко, Людвиг Николаевич (род. 1937) — народный депутат Украины 3 созыва.
 Мирошниченко, Максим Александрович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Мирошниченко, Надежда Александровна (род. 1943) — русская писательница, поэтесса, педагог, диктор, корреспондент.
 
 
 
 Мирошниченко, Роман Максимович (род. 1977) — российский и украинский гитарист.
 
 Мирошниченко, Тамара Григорьевна (более известна под фамилией Яренко; 1923—2011) — советская киноактриса.
 Мирошниченко, Татьяна Кузьминична (1933—2009) — актриса.
 Мирошниченко, Тимур Валерьевич (род. 1986) — украинский комментатор, журналист и ведущий.

См. также

Примечания